Ein Stadtkreis ist bzw. war:

 Stadtkreis (Deutschland), in Deutschland eine Gemeinde mit besonderer Stellung
 Stadtkreis (DDR), in der DDR eine Verwaltungs- und Gebietseinheit
 Stadtkreis (Russland), in Russland eine eigenständige Verwaltungseinheit (russisch gorodskoi okrug)
 Stadtkreis (Schweiz), in der Schweiz ein Stadtteil